"Together Again" (canção de Evanescence), 2010
"Together Again" (canção de Janet Jackson), 1997
"Together Again" (canção de NSYNC), 1997

Desambiguação